Loures kan syfta på:

Frankrike 

 Loures-Barousse, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,

Portugal 

 Loures kommun, Lissabon, 
 Loures, Loures, ort, Lissabon, 
 Loures (freguesia), Lissabon,